«Расскажи мне про завтра» — дебютный, короткометражный фильм в жанре фантастическая драма, снятый режиссёром Игорем Зуйковым. Фильм повествует о молодом человеке по имени Роберт. Роберт потерявший в жуткой аварии родителей, но сам оставшийся в живых, не может забыть этот день. Он будто заперт внутри машины и не может решить, открыть дверь или нет, ведь снаружи враждебный мир, где он остался совсем один, а внутри есть родители, но они мертвы. Он винит в их смерти себя, и психотерапевт Макс помогает Роберту преодолеть страх и встретиться с его внутренним монстром.

Производство 
 Игорь Зуйков — режиссёр, сценарист
 Елена Ткачук — продюсер
 Дмитрий Смирнов — оператор
 Анна Андреева — художник-постановщик
 Евгения Зуйкова — художник по костюмам
 Игорь Зуйков — композитор
 Игорь Зуйков, Александр Вареца — монтаж

Награды и номинации 
Фильм вошел в основную программу многих кинофестивалей, в России, таких как «Короче», «Святая Анна», «Дубль два», а также следующих международных фестивалей:

Dead Rose Film Festival (лучший сценарий)

Visioni Corte (приз зрительских симпатий)

Rochester International FilmFestival (специальное упоминание)

Voghera Film Festival (лучшая операторская работа, лучший саундтрек)

Sochi Film Festival (лучший дебют)

Capital Filmmakers FestivalMadrid

Short Film Corner (Festival deCannes)

Montecatini international ShortFilm Festival

Red Rock Film Festival — Utah

Moscow Shorts

Riverside International FilmFestival

Dumbo Film Festival

Фильмы России